VbF steht für:
* Verbandsführer
 Verordnung über brennbare Flüssigkeiten

Siehe auch:
 VBF